Ángyán József (1952) agrármérnök, egyetemi tanár, az MTA doktora, országgyűlési képviselő
Ángyán József (1971) sportlövő